Mauritia může být: 
 Mauricie (Mauritia) - rod palem z čeledi arekovité
 Mauritia flexuosa
 Mauritia carana
 Mauritia (mikrokontinent) - potopený mikrokontinent, který dříve spojoval Madagaskar s Indií